Ланлу́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пемполь. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22109.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 120 км северо-западнее Ренна, в 27 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 230 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 149 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 61,1 %, в 1999 году было 64,2 %). Из 91 активных работали 83 человека (41 мужчина и 42 женщины), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 58 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лу и распятие (XVI век). Исторический памятник с 1910 года
 Усадьба Ноэ-Верт (XV век). Исторический памятник с 2009 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор